Vulcan (Lutterworth), een Brits motorfietsmerk
Vulcan (Welspool), een Brits motorfietsmerk
Vulcan (Turnov), een Tsjechisch motorfietsmerk
Vulcan (Kawasaki), een Japans motorfietsmerk
Vulcan .NET, een uitbreiding op Visual Objects
Vulcan (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Vulcan (Star Trek), een fictieve planeet uit de serie Star Trek
Vulcanus (mythologie), Romeinse god van het vuur
Vulcanus (planeet), hypothetische planeet binnen de baan van Mercurius
Vulcan (film), een film
Avro Vulcan, een Britse bommenwerper
Vulcan (kanon) een snelvurend kanon voor afweer tegen raketten
Vulcan (raket), een medium- tot zware klasse draagraket van United Launch Alliance

Geografie
Vulçan, plaats in Albanië
Vulcan (Canada), plaats in de Canadese provincie Alberta
Vulcan (Roemenië), plaats in het Roemeense district Hunedoara
Vulcan (vulkaan), een vulkaan op het eiland Nieuw-Brittannië

Verenigde Staten
Vulcan (Colorado), een spookstad waar Vulcanite werd ontdekt
Vulcan (Michigan)
Vulcan (Missouri)
Vulcan (West Virginia)